Cwaliny ist ein polnischer Ortsname:
 Cwaliny (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1932 Groß Zwalinnen, 1932 bis 1938 Zwalinnen, 1938 bis 1945 Schwallen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Cwaliny (Stawiski), Ort im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Cwalinki